what3words — система геокодирования.

Поверхность Земли разбита на квадраты со стороной 3 метра. what3words кодирует каждый квадрат с помощью трёх слов. Фонтан у Адмиралтейства в Санкт-Петербурге находится в квадрате «///анкета.милая.сеанс» а Александровская колонна «///бродить.всплеск.артист»

Преимущество этой системы лежит в простоте запоминания трёх слов вместо длинной последовательности цифр или букв. what3words имеет свой веб-сайт и существуют приложения для iOS и Android.

Применение 
Несколько государств интегрировало систему What3words в свои почтовые службы:
 Джибути
 Кот-д’Ивуар
 Монголия
 Нигерия
 Соломоновы Острова
 Синт-Мартен
 Тонга

Таким образом, можно адресовать почтовые отправления в места, которые не имеют обычного почтового адреса (поселение, улица, номер дома).

Примечания

Ссылки 
 веб-сайт 

Геокоды